Лос-Риос () — административная область в центральной части Чили. Включает в себя 2 провинции и 12 коммун.

Территория — 118 429,5 км². Население — 384 837 человек (2017). Плотность населения — 20,88 чел./км²..
 
Административный центр — город Вальдивия.

Расположение 
Область граничит:
 на севере — область Араукания
 на востоке — Аргентина
 на юге — область Лос-Лагос
 на западе — Тихий океан

География 

Область Лос-Риос лежит в южной умеренной зоне, тектонически активном регионе. Географическое разнообразие области представлено 4 типами ландшафтов, с запада на восток — Береговая Кордильера, Продольная долина, предгорья Анд (Прекордильеры) и Анды.

Большая часть побережья и Береговой Кордельеры покрыта тропическим лесом. Средняя высота горного хребта небольшая, не превышает 1000 метров. Склоны хребта и побережье слабо освоены, ввиду большого количества осадков, крутосклонности и труднодоступности местных ландшафтов и подверженности циклонам. Здесь находится крупнейший город области, Вальдивия, порт в устье одноимённой реки. На юго-западе области находится национальный парк.

Долина в центре — наиболее освоенный и плотнозаселенный регион. Наибольшей ширины она достигает на юге, на севере осложняется сближением Береговой Кордильеры и Анд. Специализацией большинства населенных пунктов в этой местности является сельское хозяйство, причем преимущественно пастбищное животноводство.

Предгорья Анд (Прекордильеры) — живописный регион на западе области, между центральной долиной и основным хребтом Анд. Отличительной особенностью местных ландшафтов является совокупность озёр ледникового происхождения, проходящих цепочкой с севера на юг, и большое количество вулканов, покрытые вальдивскими лесами. В этом районе расположено несколько национальных парков.

На крайнем западе, вдоль границы с Аргентиной протянулся основной андийский хребет. Высоты небольшие, до 2000 метров.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE), население области составляет:

Крупнейшие населенные пункты 
 Вальдивия — 140 559 чел. (2002)
 Ла-Уньон — 39 447 чел. (2002)
 Рио-Буэно — 32 627 чел. (2002)

Административное деление 
Область включает в себя 2 провинции:

Примечания 

Области Чили